Robert Thaller ist der Name folgender Personen:

* Robert Thaller (Musiker) († 1982), österreichischer Musiker, Komponist und Liedtexter 
 Robert Thaller (Politiker) (* 1952), österreichischer Politiker (FPÖ), Landesrat